Oehmen ist der Familienname oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Bettina Oehmen (geborene Güllekes; * 1959), Musikerin und Autorin
 Klaus Oehmen (* 1950), deutscher Jurist (Bau- und Umweltrecht) 
 Reinhold Schlüpers-Oehmen (* 1951), deutscher Jurist (Arbeitsrecht) 

Siehe auch:
 Oehme
 Ohm (Begriffsklärung)